Les Galaresso sont deux familles patriciennes de Venise, une originaire d'Andro, une autre de Uderzo. Ils produisirent des tribuns antiques.Ils s'éteignent avec un certain Andrea, provéditeur à l'Arsenal en 1341.

Les armes des Galaresso sont d'argent au sautoir parti de gueules et d'azur cantonné de quatre tourteaux de sinople.

Notes

Sources 
 Dizionario Storico-Portatile Di Tutte Le Venete Patrizie Famiglie, G.Bettinelli, Venezia, 1780.
 Famiglie Patrizii Venete ()

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien